Zand, loskorrelig materiaal
Zand (dynastie), een Perzische dynastie
Zand (film), een korte film uit 2008

De volgende plaatsen:
Zand (Deurne), een buurtschap in de gemeente Deurne in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Zand (Gemert-Bakel), een buurtschap in de gemeente Gemert-Bakel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Zand (Duitsland), een dorp (Ortschaft) in de Duitse gemeente Straelen, nabij Venlo

Zie ook:
't Zand (doorverwijspagina)